Јуре Фурлан је био југословенски и словеначки глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Весна || Криштоф
|-
| 1957. || Не чекај на мај || Криштоф
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1962. || Срешћемо се вечерас || /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци